Майлис Репс (, до замужества — Ранд, Rand, род. 13 января 1975, Таллин, Эстонская ССР) — эстонский политический и государственный деятель. Депутат Рийгикогу от Центристской партии. В прошлом — министр образования и науки Эстонии (2002—2003, 2005—2007, 2016—2020).

Биография 
Родилась 13 января 1975 года в Таллине.

С 1993 по 1998 изучала право в Академии «Норд», имеет две степени магистра: Центрально-Европейского университета в области права и Маастрихтского университета в области общественных отношений.

С 2001-го является докторантом в области европейского и международного права университета Упсала.

Кандидат в президенты Эстонии на выборах 2016 года. Считается оппозиционным политиком, выступает за добрососедские отношения с Россией.

17 ноября 2020 года таблоид Õhtuleht сообщил, что министр Репс использует предоставленного ей водителя для перевоза своих детей в школу и детский сад в рабочее время водителя. После этого Репс подала в отставку, которую президент Керсти Кальюлайд приняла 21 ноября 2020 года.

19 июля 2021 года Õhtuleht также сообщил о том, что частный праздник по поводу 45-летия Репс, проходящий в элитном ресторане Кадриорга, был оплачен министерством.

Личная жизнь 
Разведена. Бывший муж — латвиец Агрис Репс (), рижский адвокат. Шестеро детей: Ричард (род. 2004), Элихабет (род. 2006), Карл Роберт (род. 2007), Хенри Роджер (род. 2011), Фредерик (род. 2014) и Шарлотта (род. 2017).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены Рийгикогу
Министры образования Эстонии
Члены Центристской партии Эстонии
Кандидаты в президенты Эстонии